wągry (medycyna)
 wągry (zoologia)
 Wągry (wieś)
 Wągry (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Nowe Wągry